

Lokalizacje

Austria 
 Markersdorf-Haindorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Markersdorf – dzielnica Chemnitz
 Markersdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Markocice